Avalon Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Avalon Beach (Florida)
 Avalon Beach (Monroe County, Michigan)
 Avalon Beach (St. Clair County, Michigan)
 Avalon Beach (Vermont) 

in Australien:
 Avalon Beach, Vorort von Sydney, siehe Avalon (New South Wales)